

Geografia

Austria 
 Falkendorf – frazione di Amaliendorf-Aalfang, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Falkendorf – ex comune ora frazione di Sankt Georgen am Kreischberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Ruprecht-Falkendorf – ex comune ora aggregato a Sankt Georgen am Kreischberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Polonia 
 Falkendorf – antico nome tedesco di Sokoły, frazione del comune di Biała Piska nel distretto di Pisz (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Falkendorf – antico nome tedesco di Horka u Staré Paky, comune nel distretto di Semily (Liberec)